Pietà per la carne (Home Before Dark) – film del 1958 diretto da Mervyn LeRoy
 Home Before Dark  – album di Neil Diamond del 2008
 Home Before Dark – serie televisiva del 2020